Papperslösa Stockholm är en politisk organisation bildad 2006 av Yacine Asmani. Organisationen arbetar för permanent uppehållstillstånd åt alla som vistas i Sverige, något de kallar regularisering. Detta är huvudmålet, men man arbetar även för förbättrade villkor i allmänhet åt illegala invandrare. Bland annat har det gällt rätten till vård och fackliga rättigheter.

I Sverige är det olagligt för arbetsgivare att anställa folk som saknar arbetstillstånd. Det är även olagligt att arbeta utan arbetstillstånd, undantag görs för vissa asylsökande som har fått AT-UND-beslut i väntan på besked. Det är förbjudet att anställa personer som saknar arbetstillstånd och olagligt för dem att arbeta, men Papperslösa Stockholm anser att arbetsmarknadens regler alltid ska följas, även av dem som anställer papperslösa. 

Papperslösa Stockholm har under sina första två år arrangerat över 190 manifestationer utanför riksdagen vilka man har kallat Denna Onsdag. Man delar sina krav med flera andra organisationer inom asylrörelsen och samarbetar med dem, men organisationen är historisk och unik i det att det är den första organisationen i Sverige bildad och driven av i huvudsak papperslösa själva.

Källor
Fackförbund öppnar center för utnyttjade papperslösa, dn.se, läst 2008-10-29.
Hundra onsdagar senare, Fria Tidningen, läst 2008-10-29.

Externa länkar
Fackligt center för papperslösa

Intresseorganisationer i Sverige
Nätverk i Sverige